Michel Périn peut désigner :
 Michel Périn, copilote français de rallye automobile ;
 Michel Périn, coureur cycliste français.